Автономное сообщество и провинция Мадрид () включает в себя 179 муниципалитетов. Статус автономного сообщества провинция Мадрид получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Мадрида также объединены в восемь комарок: Сьерра-Норте (42 муниципалитета), Алькала, Ареа-Метрополитана, Кампинья-дель-Энарес, Сур, Куэнка-Альта-дель-Мансанарес, Куэнка-дель-Гвадаррама, Куэнка-дель-Медио-Харама, Куэнка-дель-Энарес, Лас-Вегас и Сьерра-Оэсте-де-Мадрид.

Автономное сообщество и провинция Мадрид занимает площадь в 8021,80 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица автономного сообщества — город Мадрид, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади муниципалитетом (605,77 км²). Самым же маленьким по площади муниципалитетом автономного сообщества является Касаррубуэлос (5,32 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Мадрида, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте автономного сообщества Мадрид указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Серранильос-дель-Валье
 2 — Оркахуэло-де-ла-Сьерра
 3 — Вильявисьоса-де-Одон
 4 — Торрехон-де-ла-Кальсада
 5 — Прадена-дель-Ринкон
 6 — Ла-Серна-дель-Монте
 7 — Сан-Себастьян-де-лос-Рейес
 8 — Мадаркос
 9 — Боадилья-дель-Монте
 10 — Вильянуэва-де-ла-Каньяда
 11 — Сан-Агустин-дель-Гуадаликс
 12 — Торрелагуна
 13 — Аламеда-дель-Валье
 14 — Пинилья-дель-Валье
 15 — Кабанильяс-де-ла-Сьерра
 16 — Торрехон-де-Веласко
 17 — Фуэнте-эль-Сас-де-Харама
 18 — Вильярехо-де-Сальванес
 19 — Пералес-де-Тахунья
 20 — Кубас-де-ла-Сагра
 21 — Сан-Мартин-де-ла-Вега
 22 — Посуэло-дель-Рей
 23 — Арройомолинос
 24 — Моралеха-де-Энмедио
 25 — Уманес-де-Мадрид
 26 — Альдеа-дель-Фресно
 27 — Навалькарнеро
 28 — Севилья-ла-Нуэва
 29 — Вильямантилья
 30 — Вильянуэва-де-Пералес
 31 — Пелайос-де-ла-Преса
 32 — Вильянуэва-дель-Пардильо
 33 — Сан-Фернандо-де-Энарес
 34 — Ривас-Васьямадрид
 35 — Велилья-де-Сан-Антонио
 36 — Мехорада-дель-Кампо
 37 — Фреснедильяс-де-ла-Олива
 38 — Робледо-де-Чавела
 39 — Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль
 40 — Камарма-де-Эстеруэлас
 41 — Ольмеда-де-лас-Фуэнтес
 42 — Вильяр-дель-Ольмо
 43 — Нуэво-Бастан
 44 — Корпа
 45 — Вальверде-де-Алькала
 46 — Торрес-де-ла-Аламеда
 47 — Таламанка-де-Харама
 48 — Паракуэльос-де-Харама
 49 — Дагансо-де-Арриба
 50 — Фресно-де-Тороте
 51 — Монтехо-де-ла-Сьерра
 52 — Оркахо-де-ла-Сьерра
 53 — Пиньюэкар-Гандульяс
 54 — Гуадаликс-де-ла-Сьерра
 55 — Ойо-де-Мансанарес
 56 — Кольядо-Вильяльба
 57 — Редуэнья
 58 — Вальдеольмос-Алальпардо
 59 — Вальдеторрес-де-Харама
 60 — Гаргантилья-дель-Лосоя-и-Пинилья-де-Буитраго
 61 — Мансанарес-эль-Реаль
 62 — Эль-Боало
 63 — Моральсарсаль
 64 — Кольядо-Медьяно
 65 — Бесерриль-де-ла-Сьерра
 66 — Альпедрете
 67 — Навасеррада
 68 — Навалафуэнте
 69 — Вентурада
 70 — Ла-Кабрера
 71 — Лосоюэла-Навас-Сьетейглесьяс
 72 — Гарганта-де-лос-Монтес
 73 — Сервера-де-Буитраго
 74 — Пуэнтес-Вьехас
 75 — Берсоса-дель-Лосоя
 76 — Буитраго-дель-Лосоя
 77 — Вильявьеха-дель-Лосоя
 78 — Гасконес
 79 — Браохос-де-ла-Сьерра
 80 — Кадальсо-де-лос-Видриос
 81 — Бельмонте-де-Тахо

Примечания

Ссылки 
 
 

Мадрид
Мадрид
Мадрид